Lut steht für:
 Lut (Wüste), Wüste im iranischen Hochland
 Lūṭ, ein Prophet des Islam, siehe Lot (Bibel und Koran)
 Łut, ein polnisches Gewichtsmaß

lut steht für:
 Lushootseed (ISO-639-3-Code), Sprache mehrerer kulturell zu den Küsten-Salish der Nordwestküstenkultur des Pazifiks zählender Indianerstämme

LUT steht für:
 Lageunabhängiger Torpedo der deutschen Kriegsmarine
 London United Tramways, Schienenverkehrsunternehmen
 Lookup-Tabelle, eine Datenstruktur
 Technische Universität Lappeenranta in Finnland

Siehe auch:
 Loute
 Lute
 Luth

Abkürzung